Hotineanu este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Vadim Hotineanu (n. 1954), medic-chirurg moldovean.
 Vladimir Hotineanu (1950–2019), medic-chirug, politician și ministru moldovean.

Vezi și
 Hotin